Джим Къриър () е американски тенисист и бивш номер 1. Къриър е роден на 17 август 1970 г. в Санфорд, Флорида. Достига финал на Ролан Гарос три последователни пъти (1991 – 93), като е победител в първите две издания. През 1992 и 1993 г. печели откритото първенство на Австралия.

През 2005 г. е включен в Международната тенис зала на славата.

Понастоящем работи като телевизионен коментатор.

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис
  International Tennis Hall of Fame Профил

Американски тенисисти